Филипп д’Онэ (; ок. 1290/93 — , ) — рыцарь родом из Нормандии, младший брат Готье д’Онэ, конюший графа Карла Валуа, брата Филиппа IV Красивого. Один из фигурантов дела Нельской башни.

Биография 
Филипп был сыном Готье д’Онэ (ум. 1318/1325), сеньора де Монси-ле-Нёф дю Мениль и де Гран-Мулен, вассала Филиппа де Пуатье. С 1310 года он был любовником Маргариты Бургундской, жены Людовика Наваррского, наследника престола Франции. Вместе с братом (любовником Бланки Бургундской) был подвергнут пыткам, осуждён на смертную казнь и казнён в Понтуазе.

Существует мнение, что королева Наварры Иоанна II была на самом деле рождена от Филиппа. В пользу этой версии говорит тот факт, что первые шесть лет супружеской жизни Маргариты и Людовика были бездетными, и лишь после начала любовной связи королевы с Филиппом д’Онэ у них появилась дочь. Эти сомнения сыграли решающую роль в отстранении Иоанны от наследования французской короны и окончательном утверждении в стране салического закона, который просуществовал вплоть до упразднения монархии.

Филипп д’Онэ в литературе и кинематографе 
Филипп д’Онэ является одним из центральных героев романа «Железный король» (цикл «Проклятые короли») французского писателя Мориса Дрюона. В мини-сериале «Проклятые короли» 1972 года его роль исполнил , в мини-сериале 2005 года — Сильвио Оттону.

В исторической мелодраме «Нельская башня» в роли Филиппа — Жак Тожа.

Примечания

Литература 
 Didier Audinot. Histoires effrayantes. — Grancher, 2006.

Ссылки 
 Генеалогия семейства д’Онэ на сайте «Racines et histoire»

Родившиеся в 1290-е годы
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Казнённые путём сдирания кожи